Le libre-échange est un principe visant à favoriser le commerce international en supprimant les barrières douanières et les réglementations nationales susceptibles de gêner l'importation des biens, des services, de la main d'œuvre et des capitaux.
 Libre-échange est une série télévisée québécoise diffusée de 1990 à 1991.
 Libre-échange est un film d'Olivier de Plas.
 Libre échange est un film de Serge Gisquière sorti en 2010.

Voir aussi 
 Traité de libre-échange